Schmalnau heißen folgende geographische Objekte:

 Schmalnau (Ebersburg), Gemeindeteil von Ebersburg in der Rhön, Landkreis Fulda, Hessen
 Schmalnau (Gemeinde  Sankt Gilgen), Ortschaft von Sankt Gilgen im Salzkammergut, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg

Gewässer:
 Schmalnau (Fulda), Zufluss der Fulda in der Rhön, Landkreis Fulda, Hessen
 Schmalnau (Gleierbach), Zufluss des Gleierbachs, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen